Льнозавод — посёлок в Бабушкинском районе Вологодской области.

Входит в состав Миньковского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Миньковский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра села имени Бабушкина — 38 км, до центра муниципального образования Миньково — 14 км. Ближайшие населённые пункты — Тиноватка, Миньково, Грозино.

В 1999 году внесён в реестр населённых пунктов Вологодской области как посёлок Льнозавода. В 2001 году название изменено на посёлок Льнозавод.

По переписи 2002 года население — 88 человек (42 мужчины, 46 женщин). Преобладающая национальность — русские (97 %).

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Бабушкинского района (Вологодская область)